Ženská dvouhra Brasil Tennis Cupu 2016 probíhala v první polovině srpna 2016. Do singlové soutěže flórianopoliského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla brazilská tenistka Teliana Pereirová, kterou v úvodním kole vyřadila Ukrajinka Ljudmila Kičenoková, jež do hlavní soutěže postoupila jako šťastná poražená z kvalifikace.

Vítězkou dvouhry se stala druhá nasazená Rumunka Irina-Camelia Beguová, jež ve finále zdolala maďarskou turnajovou šestku Tímeu Babosovou po třísetovém průběhu 2–6, 6–4 a 6–3. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Brasil Tennis Cup
Tenis v Brazílii v roce 2016
WTA Tour 2016